L'expression Parti national du peuple peut désigner :

 le Parti national du peuple (Pakistan)
 le Parti national du peuple (Jamaïque)
 le Parti national du peuple (Gambie)
 le Parti national du peuple (Curaçao)
 le défunt Parti national du peuple (Sierra Leone)

Voir aussi
 Parti national du peuple allemand
 Parti national populaire

Homonymie de parti politique